Bankoumani peut désigner :
Bankoumani, la commune du département de Madouba au Burkina Faso ;
Bankoumani, la commune du département de Nouna au Burkina Faso.